Дарбанди́ (), ад-Дарбанди () — нисба, указывающая на принадлежность к городу Дербент.

Персоналии
 Маммус ад-Дарбанди аль-Лакзи (приблизительно 1040—1110 гг.) — хадисовед и историк, один из влиятельнейших шейхов Дербента (Баб аль-абваба)
 Абу Бакр Мухаммад ад-Дарбанди (умер в первой половине XII в.) — крупный мусульманский теолог-ашарит и мистик, автор книги «Райхан аль-хакаик ва-бустан ад-дакаик» («Базилик истин и сад тонкостей»)
 Абу-ль-Валид ад-Дарбанди (ум.  в Самарканде) — суфий и мухаддис.
 Алхас-Мирза ад-Дарбанди — правитель Дербента в XVI веке

См. также 
 Дербенди — третья династия ширваншахов (1382—1602).

Примечания